Zing steht für:

 Zing (Nigeria), ein Local Government Area in Nigeria
 Zing (Trickfilm), ein deutscher Trickfilm von Kyra Buschor und Cynthia Collins

Zing ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Michael Zing (* vor 1745; † nach 1762), deutscher Fayencemaler, Majolikamaler und Fayencekünstler

Siehe auch:
 Zink (Begriffsklärung)
 Zingg